Викто́рия ( — «победа»):
 Виктория — богиня победы древнеримского пантеона.
 Виктория — женское имя.
 Виктория — распространённый жест, означающий победу.

Географические названия

Административно-территориальные единицы 
 Виктория — штат на юго-востоке Австралии.
 Виктория — графство в канадской провинции Новая Шотландия.
 Виктория — графство, в канадской провинции Нью-Брансуик.
 Виктория — округ в США.

Водоёмы 
 Виктория — водопад на реке Замбези в Южной Африке.
 Виктория — озеро в Восточной Африке на территории Танзании, Кении и Уганды.
 Виктория — река в Австралии.
 Виктория — естественная гавань между островом Гонконг и Коулуном.
 Виктория — пролив, отделяющий остров Виктория от острова Кинг-Вильям в Канаде.
 Памирское озеро Виктория — название озера Зоркуль на Памире в XIX и начале XX века.

Горы 
 Виктория — гора в Папуа-Новой Гвинее.
 Виктория — гора в Белизе.
 Виктория — одно из названий горы Нат Ма Таунг в Мьянме.

Острова 
 Виктория — остров в составе Канадского Арктического архипелага.
 Виктория — арктический остров в Архангельской области.

Пустыни 
 Большая пустыня Виктория — песчано-солончаковая пустыня в Австралии.

Населённые пункты 
Аргентина
 Виктория — город, пригород Буэнос-Айреса.
Бразилия
 Виктория — город, столица штата Эспириту-Санту.
Камерун
 Виктория — название города Лимбе до 1982 года.
Канада
 Виктория — город, столица провинции Британская Колумбия.
Китай
 Виктория-Сити — исторический центр Гонконга.
Мальта
 Виктория — главный город острова Гоцо.
Мексика
 Виктория — муниципалитет в штате Гуанахуато.
 Виктория — посёлок, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Виктория — муниципалитет в штате Тамаулипас.
 Сьюдад-Виктория — город, административный центр штата Тамаулипас и вышеназванного муниципалитета.
 Виктория-де-Дуранго — город, столица штата Дуранго.
Молдавия
 Виктория — село в Леовском районе.
Россия
 Виктория — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Виктория — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Виктория — посёлок в Тамбовском районе Тамбовской области.
Румыния
 Виктория — город в уезде Брашов.
Сальвадор
 Виктория — город в департаменте Кабаньяс.
Сейшельские Острова
 Виктория — город, столица Сейшельских островов.
США
 Виктория — город в штате Арканзас.
 Виктория — город в штате Миннесота.
 Виктория — город в штате Техас.
Украина
 Виктория — посёлок в Шахтёрском горсовете Донецкой области.
 Виктория — село в Пирятинском районе Полтавской области.
Чили
 Виктория — город, административный центр одноимённой коммуны.

Железные дороги 
 Виктория — железнодорожный вокзал в Лондоне.
 Линия Виктория — линия Лондонского метрополитена.
 Виктория-Терминус — название железнодорожного вокзала Чхатрапати-Шиваджи в Мумбаи до 1996 года.

Станции метро 
 «Виктория» — станция метро в Афинах.
 «Виктория» — станция метро в Лондоне.

Техника

Корабли 
 «Виктория» — корабль, на котором было осуществлено первое кругосветное путешествие в истории.
 «Виктория» — парусный линейный корабль Балтийского флота России.
 «Виктория» () — парусный линейный корабль Королевского флота Великобритании.
 «Виктория» — английский эсминец, потопленный 31 августа 1919 года русской подводной лодкой «Пантера» у острова Сескар.
 «Виктория» — контейнеровоз французской компании «CMA CGM», захваченный в марте 2011 года ВМС Израиля при перевозке груза оружия.
 Броненосцы типа «Виктория» — серия из двух таранных башенных броненосцев, построенных для британского флота в конце 1880-х годов.

Спорт

Названия команд 
Белоруссия
 «Виктория» — футбольный клуб из Марьиной Горки.
 «Виктория» — женский футбольный клуб из Воронова Гродненской области.
 «Виктория-86» — бывший женский футбольный клуб из Бреста.
Гаити
 «Виктория» или  — футбольный клуб из Порт-о-Пренс.
Мальдивы
  — футбольный клуб из Мале.
Молдавия
  — футбольный клуб из Бардара.
 «Виктория», «СКА-Виктория» — прежние названия футбольного клуба «Рапид» из Гидигича (представлял Кагул, Кишинёв, Ставчены).
Германия
 «Виктория» — футбольный клуб из Ашаффенбурга.
 «Виктория» — футбольный и спортивный клуб, базирующийся в северной части Гамбурга.
 «Виктория» — футбольный клуб из Кёльна.
 «Виктория» — прежнее название футбольного клуба «Франкфурт» из Франкфурта-на-Одере.
 «Виктория 1889» — немецкий футбольный клуб из Берлина.
Литва
 «Виктория» — ныне несуществующий литовский женский баскетбольный клуб из Каунаса.
Россия
 «Виктория» — фехтовальный клуб из Новосибирска.
 «Виктория» — футбольный клуб из Назарова Красноярского края.
 «Виктория» — женский футбольный клуб из Белгорода.
 «Виктория» — бывший женский футбольный клуб из Ставрополя.
 «Виктория» — первое название женского футбольного клуба «Энергетик-КМВ» из Кисловодска.
 «Виктория» — первое название женского футбольного клуба «Ока» из Каширы.
 «Торпедо-Виктория» — прекративший существование футбольный клуб из Нижнего Новгорода.
Румыния
 «Виктория» — прекративший существование футбольный клуб из Брэнешти.
 «Виктория» — прекративший существование футбольный клуб из Бухареста.
Украина
 «Виктория» — украинский футбольный клуб из Николаевки Сумской области.
Чехия
 «Виктория» — футбольный клуб из Пльзеня.
 «Виктория Жижков» — футбольный клуб из Праги.

Спортивные сооружения 
 «Виктория» — многофункциональный стадион в Гибралтаре.

Культура и искусство 
 «Виктория» — роман Кнута Гамсуна (1898).
 «Виктория» — галерея современного искусства в Самаре.
 «Виктория» — театрально-концертный зал в Сингапуре.
 Российская национальная музыкальная премия «Виктория» — российская ежегодная музыкальная премия, учреждённая Фондом поддержки отечественной музыки. Вручается за высшие музыкальные достижения.

Фильмы 
 «Виктория» — немой фильм Ольги Преображенской по роману Кнута Гамсуна (Россия, 1917).
 «Виктория» — драма Карла Хоффмана по роману Кнута Гамсуна (Германия, 1935).
 «» — романтическая драма Хосе Луиса Ибаньеса по роману Генри Джеймса «Вашингтонская площадь» (Мексика, 1972).
 «» — драма Бу Видерберга по роману Кнута Гамсуна (Швеция — Германия, 1979).
 «Виктория» — мелодрама Дмитрия Долинина по мотивам пьесы Александра Червинского «Счастье моё…» (СССР, 1987).
 «Виктория» — драма Ольгерта Дункерса по роману Кнута Гамсуна (СССР, Рижская киностудая, 1988).
 «Виктория» — драма Антонио Чавеза (Мексика, 1996).
 
 
 «Виктория» — криминальный триллер Себастьяна Шиппера, снятый одним дублем (Германия, 2015).
 «Виктория» — спортивная комедия Урала Сафина (Россия, 2020).
 «Виктория» — теленовелла студии Televisa с Викторией Руффо (Мексика, 1987).
 «» — теленовелла производства RCN Televisión (Колумбия, 1995).
 «Виктория» — американско-колумбийская теленовелла, ремейк колумбийской теленовеллы «Сеньора Исабель» (2007).
 «Виктория» — биографический телесериал канала ITV (Великобритания, 2016—2019).
 «Виктория» — мелодраматический сериал Андрея Селиванова (Россия, 2021).
 «Виктория: История любви» () — мелодрама Торун Лиан по роману Кнута Гамсуна (Норвегия, 2013).
 «Виктория-победительница» — ситком канала Nickelodeon (2010—2013).
 «Молодая Виктория» — биографический фильм Жан-Марка Валле (Великобритания, 2009).

Астрономия 
 Виктория — астероид главного пояса, открытый в 1850 году.
 Виктория — ударный кратер на Марсе в районе плато Меридиана.

Ботаника 
 Виктория () — род водных растений семейства Кувшинковые, получивший название в честь английской королевы Виктории.
 Виктория — один из первых и широко распространённых сортов земляники садовой в России и СССР, в настоящее время редко встречаемый. Сорт выведен в Англии и назван в честь королевы Виктории.
 Виктория — столовый сорт винограда культурного, выведен путём скрещивания сортов ((Vitis vinifera x V. amurensis) x СВ 12-304) во Всероссийском НИИ виноградарства и виноделия.

Разное 
 Виктория — карточная игра, популярная в XIX веке.
 «Виктория» — российская сеть продовольственных магазинов.
 «Виктория» — кондитерская фабрика в городе Белореченске.
 «Виктория» — галстучный узел.

Фамилия 
 Виктория, Гуадалупе () (1786—1843) — первый президент мексиканской республики. Национальный герой Мексики.
 Виктория, Густаво () (род. 1980) — колумбийский футболист.
 Виктория, Томас Луис де () (1548—1611) — испанский композитор и органист.

См. также 
 Викторианская эпоха — период правления королевы Виктории.
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)